Touchine désigne ce qui provient de la région de Touchétie
Touchine (cheval), une race de chevaux
Touchine (mouton), une race de moutons